Ojców může být:

 Ojców – vesnice v Malopolském vojvodství, Polsko
 Ojców (Běrastavický rajón) –  Айцова, vesnice v Běrastavickém rajónu, Bělorusko
 Ojców (hrad) – hrad v Malopolském vojvodství, Polsko
 Ojców (Józef Łapsiński) – báseň z antologie Ziemia polska w pieśni (cyklus W górach), autor Józef Łapsiński
 Ojców (Włodzimierz Wolski) – báseň z antologie Ziemia polska w pieśni (cyklus W górach), autor Włodzimierz Wolski
 Ojcowský národní park – národní park v Malopolském vojvodství, Polsko